Tracheliodes hicksi  — род песочных ос рода Tracheliodes из подсемейства Crabroninae (триба Crabronini). Мексика и США (Аризона, Колорадо).
Охотятся на муравьёв из подсемейства долиходерины.

Описание 
Мелкие осы (около 1 см), чёрные с рыжеватыми отметинами. Клипеус с 5 зубцами. Темя и щит с сетчатой микроскульптурой, матовые. Нижнечелюстные щупики 6-члениковые. Нижнегубные щупики 3-члениковые. Бока среднегруди с эпикнемиальным килем. Усики самок 12-члениковые (у самцов состоят из 13 сегментов). Внутренние края глаз субпараллельные (без выемки). Брюшко сидячее (первый стернит брюшка полностью находится под тергитом). Переднее крыло с одной дискоидальной и тремя радиомедиальными ячейками
.

Примечания

Литература 
 Немков П. Г., Казенас В. Л., Будрис Э. Р., Антропов А. В. 1995. Сем. Sphecidae — Роющие осы //

Ссылки 

 Род Tracheliodes на сайте calacademy.org
 Tracheliodes на www.biolib.cz
 Tracheliodes на Fauna Europaea
Tracheliodes
Мирмекофаги
Животные, описанные в 1936 году
Насекомые Северной Америки
Эндемики Северной Америки
Таксоны насекомых, названные в честь людей